Marlene Cavalcanti (Recife, 27 de dezembro de 1948 - 17 de dezembro de 2020) foi uma cantora de música popular brasileira. Seu irmão, Edson Wander, também é um cantor. Teve um romance com o cantor Paulo Sérgio com quem teve uma filha, a ex-paquita Jaqueline. 

Cantores de Pernambuco
Naturais do Recife
Cantores de música popular brasileira